Sezon (1992/1993) był 4. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 17 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Merab Megreladze, który w barwach klubu Samgurali Ckaltubo strzelił 41 goli.

Tabela końcowa 

||rowspan=16|

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w Gruzji
1993 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji